Lukáš Lupták (1990. július 28. –) szlovák labdarúgó, 2012 óta az élvonalbeli MFK Ružomberok középpályása.

További információk 
MFK Ružomberok profil
Soccerway profil

1990-ben született személyek
Szlovák labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek